Il doppio del torneo di tennis Grand Prix Hassan II 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jordan Kerr e David Škoch che hanno battuto in finale Łukasz Kubot e Oliver Marach 7-6(4), 1-6, [10-4].

Teste di serie

  Arnaud Clément /  Michaël Llodra (semifinali)
  Martín García /  Sebastián Prieto (primo turno)

 Julien Benneteau /  Nicolas Mahut  (quarti di finale)
 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix Hassan II 2007
ATP Tour 2007